Plusieurs classes de navire de la Royal Navy ont porté le nom de classe Eclipse :
 la classe Eclipse, une classe de sloops construits entre 1867 et 1870 ;
 la classe Eclipse, une classe de croiseurs construits entre à la fin des années 1890.

Dans l'univers de fiction de Star Wars, une classe de deux super destroyers.